Quercus (dąb) – rodzaj roślin z rodziny bukowatych
 Quercus – planetoida o numerze katalogowym 8643
 Quercus – czeska grupa muzyczna
 Quercus – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zobacz też 
 Eurythyrea quercus (pysznik dębowy) – gatunek chrząszcza z rodziny bogatkowatych
 Lasiocampa quercus (barczatka dębówka) – gatunek motyla z rodziny barczatkowatych
 Marumba quercus (nastrosz dębowiec) – gatunek motyla z rodziny zawisakowatych
 Neozephyrus quercus (pazik dębowiec) – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych
 Stomaphis quercus (miodownica dębowo-brzozowa) – gatunek pluskwiaka z rodziny miodownicowatych